Кубок мира 2007 года проходил с 23 ноября по 16 декабря в Ханты-Мансийске по нокаут-системе.

Одна шестьдесят четвёртая

Одна тридцать вторая

Одна шестнадцатая

Одна восьмая

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
  Главная страница 
 Кубок мира ФИДЕ (на сайте admhmao.ru)
 Кубок мира ФИДЕ (на сайте chesspro.ru)
  Кубок мира ФИДЕ (на сайте ruschess.com) 

Чемпионаты мира по шахматам
ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
2007 год в шахматах
2007
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Ноябрь 2007 года
Декабрь 2007 года
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в 2007 году